Faisal of Feisal is een Arabische naam van onder andere de volgende personen:
 Faisal I van Irak (1883–1933), koning van Irak (1921–1933).
 Faisal II van Irak (1935–1958), kleinzoon van bovenstaande, laatste koning van Irak (1939–1958).
 Faisal bin Abdoel Aziz al-Saoed (Faisal bin Abdoel Aziz al Saud), (1903/1906–1975), koning van Saoedi-Arabië (1964–1975).
 Faisal Chatar, Belgische dj, artiestennaam Faisal